Chalatenango – miasto w Salwadorze
 Chalatenango – departament Salwadoru